Раде Марковић је име које се односи на више особа:
 Радослав Марковић (1865—1948), свештеник, писац и историчар
 Раде Марковић (глумац) (1921—2010), српски глумац
 Раде Марковић (глумац и сценариста) (1965), српски глумац и сценариста
 Раде Марковић (полицајац) (1946), полицијски официр
 Раде Марковић (ликовни уметник) (1955—2017), српски ликовни уметник